een uitdrukking, zie: Fluitje van een cent (uitdrukking)
een musical, zie: Fluitje van een cent (musical)
goedkope fluit, zie: tinwhistle